A Etapa de Curitiba 1 de 2009 foi a segunda corrida da temporada de 2009 da Stock Car Brasil. O público foi de 28 mil pessoas. O vencendor da prova foi paraibano Valdeno Brito.

Corrida 

Etapas da Stock Car Brasil de 2009